Drain prend différente significations:

Issu de l'anglais drain 

Le mot « drain » est un emprunt à l'anglais, datant du  (anglicisme). En français il prend les significations suivantes :
 drain de dispersion – est un système d'égouttage.
 Le drain, en français québécois « drain français » – outil de drainage, technique utilisée en construction, génie civil et en agriculture (Drainage agricole) ;
 drain– canalisation placée en pied de fondation et sous la dalle, chargée d'évacuer l'eau excédentaire qui pourrait mettre en péril la construction.
 Un drain peut également avoir des applications médicales.

Toponymie 
 Drain est une commune française de Maine-et-Loire ;
 Drain une municipalité américaine située dans l'état de Oregon .

Autre 
 Drain est également un groupe de metal suédois ;
 En électronique, le drain est l'une des trois électrodes d'un transistor à effet de champ ;
 

Homonymie de toponyme